Махаска има више значења:
 Округ Махаска (Ајова)
 Махаска (Канзас)